Gotzo ist ein

Personenname
 alte Form von Gottfried, siehe Walter von Kaltental
 Ritter Ritter Gotzo von Remstedte in Stregda
 Gotzo von Leinach
 Gotzo von Ramstadt (14. Jh.), einer Herren von Wallbrunn
 der Kanonikers Gotzo von Beckingen († 1360), siehe Herren von Böckingen und Ersheimer Kapelle
 ein auch Gottfried genannter Bewohner Iphofens im 14. Jh., siehe Jüdische Gemeinde Iphofen#Die jüdische Gemeinde im Mittelalter (bis 1451)
 Romanfigur in Die schlafenden Wasser

Ortsname
 venezianischer Name der Insel Gavdos

Siehe auch
 Burgsinn#Bis zur Gemeindegründung